USS Stevenson je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Stevenson (DD-503) 
 USS Stevenson (DD-645)

Stevenson